«Globe» puede referirse a:

Música 
 globe (f.1995), banda de Japón.
 globe (1996), álbum de globe.

Miscelánea 
 Globe, ciudad de Arizona, EE.UU.
 Globe Shoes, marca de zapatos de Australia.